STV peut désigner :
 en sport : 
 STV, le Sporting Toulon Var.
 en économie : 
 Subjective theory of value, une théorie de la valeur en économie ;
 SOTRA Tourisme & Voyages, une société ivoirienne ;
 STV Group, Inc. (Sanders, Thomas, and Voss), une firme de travaux publics aux États-Unis.
 dans le domaine de l'audiovisuel :
 STV, chaîne de télévision hertzienne écossaise ;
 Slovenská televízia ;
 Samanyolu TV, chaîne de télévision privée turque ;
 Student Television, UNC Chapel Hill ;
 , une chaine de télévision émise à Hokkaidō au Japon ;
 Saskatchewan Television, l'ancien nom de CFRE-TV Regina et CFSK-TV (Saskatoon), incorporés dans le réseau Global Television Network ;
 STV Radio, une chaine de radio.
 Dans le multimédia et le divertissement :
 Star Trek: Voyager, une série d'épisodes de Star Trek ;
 Stranglethorn Vale, un niveau du jeu World of Warcraft contenant le port de Booty Bay ;
 Straight-to-video ;
 ST-V, un système d'arcade créé par Sega en 1994.

STV peut également faire référence à :
  ;
 Single Track Vehicle ;
 Single Transferable Vote, un système de vote à représentation proportionnelle ;
 StV, une société d'étudiants suisse ;
 Sang Thrombose Vaisseaux, une revue scientifique française.